IBA (International Boxing Association) — Международная ассоциация бокса;
 IBA (International Boxing Association) — Международная боксёрская ассоциация;
 IBA (International Bartenders Association) — Международная ассоциация барменов;
 IBA Group — альянс компаний, специализирующихся в области информационных технологий;
 IBA (International Bar Association) — ;
 Israel Broadcasting Authority — Израильская телекомпания;
  — комплект защиты военнослужащих США (бронежилет OTV, шлем и дополнительные элементы);
 IBA (Important Bird and Biodiversity Area) — орнитологическая природоохранная зона.

См. также 
 Айба